Крэйг Вудкрофт (, род. 3 декабря 1969, Торонто, Онтарио, Канада) — бывший профессиональный канадский хоккеист (крайний нападающий). Действующий главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Минск), которым руководил ранее в сезоне 2016/2017. Входил с состав тренерского штаба национальной сборной Беларуси по хоккею с шайбой в качестве ассистента главного тренера на протяжении трех Чемпионатов мира по хоккею с шайбой. Обладатель в качестве главного тренера сборной Белоруссии, Кубка Первого канала по хоккею 2022, в финале победили сборную России.

Тренерская карьера

Ссылки 
 

Хоккеисты Канады
Игроки «Индианаполис Айс»
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Коламбус Чилл»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки ХК «Штраубинг Тайгерс»
Хоккейные тренеры Германии
Тренеры ХК «Динамо» Минск
Тренеры сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»